Peter de Vries (schaatser), marathonschaatser;
 Peter R. de Vries, Nederlands misdaadverslaggever;
 Peter De Vries (schrijver), een Amerikaans romanschrijver;
 Peter de Vries (onderwijsauteur), Nederlands onderwijsauteur;
 Peter Paul de Vries, directeur van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters.